Александр Юревич:
 Юревич, Александр Владимирович (род. 1979) — белорусский футболист.
 Юревич, Александр Платонович (Моррисон; 1902—1937) — советский журналист и общественный деятель, редактор газеты «Донская правда».